Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1933 werd op 18 en 19 februari in het Øen Stadion te Trondheim gehouden.

Titelverdediger was Ivar Ballangrud, die op het natuurijs van het Lake Mirror in Lake Placid wereldkampioen was geworden. Hans Engnestangen won zijn eerste titel.

Eindklassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

 1933
Langebaanschaatsen in 1933
Schaatsen in Noorwegen
Sport in Trondheim
Schaatsen 1933